Ploské ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Revúca (Banskobystrický kraj), siehe Ploské (Revúca)
 einer Ortschaft im Okres Košice-okolie (Košický kraj), siehe Ploské (Košice-okolie)

sowie auch der slowakische Name des damals in der Karpatenukraine liegenden und nun zur Ukraine gehörenden Ortes Ploske (Плоске).

Siehe dazu auch Ploske.